Гренадер — солдат або офіцер добірних (за високим ростом) піхотних чи кавалерійських частин (спочатку — солдат, спеціально підготовлений для ручного гранатометання)
 Гренадери — родина костистих риб
 «Гренадер» (Grenadier — The Senshi of Smiles) — комедійна манґа

У музиці 
 «Британські гренадери» — британський похідний марш.
 «Гренадер» — популярний марш РІ

Див. також 
 Гренадерка (значення)